es un futbolista japonés que juega como delantero en el Sparta de Róterdam de la Eredivisie.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de Tokio Metrópoli
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Yokohama FC
Futbolistas del United Overpelt-Lommel
Futbolistas del Sparta Rotterdam en los años 2020
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Japón